Застава Црне Горе може бити:

 Застава Црне Горе (2004), данашња застава Републике Црне Горе, установљена 2004. године
 Застава Црне Горе (1994), претходна застава Републике Црне Горе, од 1994. до 2004. године
 Застава Социјалистичке Републике Црне Горе, застава СР Црне Горе (1963-1991), односно НР Црне Горе (1946-1963)
 Застава Краљевине Црне Горе, застава Краљевине Црне Горе (1910-1918), односно Књажевине Црне Горе (1852-1910)
 Крсташ барјак у Црној Гори, традиционална војна застава Црне Горе у доба књажевине и краљевине
 Алај-барјак у Црној Гори, главна војна застава Црне Горе у доба књажевине и краљевине

Види још
 Застава Србије и Црне Горе
 Застава Србије
 Застава Југославије
 Грб Црне Горе
 Химна Црне Горе